Élise-Daucourt est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

Personnalités 
  Gérard Daucourt (1941-), évêque catholique français, évêque de Nanterre depuis 2002.
 Pierre Daucourt (1879-19?), aviateur français.